



Toponymes

Lajes, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte
Lajes Pintadas, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte

Voir aussi

Lages, municipalité située dans l'État de Santa Catarina

Lajes, aéroport civil et militaire situé sur l'île de Terceira aux Açores
Lajes, paroisse civile de la municipalité de Praia da Vitória, située dans l'île de Terceira et la région autonome des Açores
Lajes, paroisse civile de la municipalité de Seia, située dans le district de Guarda et la région Centre
Lajes das Flores, municipalité située dans l'île de Flores et la région autonome des Açores
Lajes do Pico, municipalité située dans l'île de Pico et la région autonome des Açores
Lajes do Pico, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Lajes do Pico

Homonymie de toponyme